Mayonnaise peut faire référence à :
 la sauce mayonnaise, en cuisine,
 un pas de danse de french cancan,
 Mayonnaise, un groupe de musique traditionnelle russe, 
 Mayonaise, un titre de l'album Siamese Dream des Smashing Pumpkins.